De Noord-Buitensingel is een laat-19e-eeuwse straat aan de noordzijde van de binnenstad in de Nederlandse plaats Venlo.

Locatie 
De straat loopt in westelijke richting van de Hogeweg tot aan het Wilhelminapark. Aan de zuidzijde komen hier achtereenvolgens de Valuasstraat en de Ginkelstraat op uit.

Geschiedenis 
Nadat de vestingwerken van Venlo bij Koninklijk Besluit vanaf 1867 werden gesloopt, kreeg Frits van Gendt de opdracht om een plan van uitleg te ontwerpen. Hij stelde plannen op om de hele vestingstad te ontsluiten, met voornamelijk smalle panden aan lange straten. Daartoe ontwierp hij drie singels: de Zuidsingel, de Oostsingel (buiten het spooremplacement dat later het Julianapark werd en na de Tweede Wereldoorlog hernoemd tot Burgemeester Van Rijnsingel, naar voormalig burgemeester Hermanus van Rijn) en de Noordsingel. Dit plan werd in 1872 gepresenteerd, en werd de jaren daarop verwezenlijkt. Daarbij werd echter de Noordsingel in drie stukken verdeeld: de Noord-Buitensingel, de Noord-Binnensingel en de Mercatorstraat.

Na de oorlog werd de Hogeweg met de Parkstraat verbonden, waarbij het begin van de Noord-Buitensingel werd verlegd tot op de Hogeweg. Ook kwam de straat aan de westzijde aanvankelijk uit op de Maaskade, maar sinds de bouw van de woonflat “Slieënberg in de jaren 60 moest de ligging aan die zijde ietwat aangepast worden. Daarbij werd besloten de naam van het villapark aan de noordelijker gelegen aanpassing te geven.

Straat in Venlo